Coyah (prefectuur), prefectuur in Guinee
 Coyah (plaats), hoofdstad van bovengenoemde prefectuur